Нименко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нименко, Андрей Васильевич (1925—2006) — советский скульптор, искусствовед, писатель.
 Нименко, Дмитрий Леонидович (род. 1988) — украинский хоккеист, правый нападающий.